Густав Шоке (фр. Gustave Choquet; 1 марта 1915, Солем (Нор) — 14 ноября 2006, Лион) — французский математик. Основные работы в области функционального анализа, теории потенциала, топологии и теории меры.

Биография 
Лауреат первой математической премии . Окончил  в  в 1934 г., затем Высшую нормальную школу в 1938 г. Во время обучения на него произвели большое впечатление учение Георга Кантора о трансфинитности и лекции Рене Бэйра о разрывных функциях. 

В 1938 году он поступил в Принстонский университет, но его пребывание там прервала война. С 1941 по 1946 год он был стипендиатом CNRS и в 1946 году написал диссертацию для получения должности профессора . По возвращении во Францию в 1947 году он начал преподавать в университете Гренобля. В 1949 году занял должность преподавателя в Париже, а в 1952 году — должность профессора. С 1960 по 1969 год он был доцентом, а затем профессором Политехнической школы с долгосрочными командировками в иностранные университеты.

Научные достижения 
Известен работами в области топологических пространств, теории функций вещественной переменной, теории меры, теории потенциала, функционального анализа, выпуклого анализа
 
и его приложений, теории чисел.

Примечания

Литература 
 Фелпс Р. Лекции о теоремах Шоке.— , Мир, 1968. — 112 с.

Математики Франции
Родившиеся в 1915 году
Умершие в 2006 году
Математики XX века
Родившиеся 1 марта
Умершие 14 ноября
Родившиеся в департаменте Нор
Умершие в Лионе
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Преподаватели Гренобльского университета
Члены Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Офицеры ордена Почётного легиона
Президенты Французского математического общества